Marotolana (Diana), een plaats en gemeente in het district Ambanja in de Malagassische regio Diana
Marotolana (Sofia), een plaats en gemeente in het district Bealanana in de Malagassische regio Sofia